Amerikai Egyesült Államok
 Bear Creek (Alabama)
 Bear Creek (Alaszka)
 Bear Creek (Észak-Karolina)
 Bear Creek (Merced megye, Kalifornia)
 Bear Creek (San Joaquin megye, Kalifornia)
 Bear Creek (Florida)
 Bearcreek (Missouri)
 Bearcreek (Montana)
 Bear Creek (Ohio)